Суперкубок Казахстана по футболу 2018 года () — 11-й розыгрыш Суперкубка Казахстана, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Казахстана предыдущего сезона. Матч состоялся 4 марта 2018 года на стадионе «Астана Арена» в городе Астана. В нём встретились победитель чемпионата Казахстана сезона 2017 — «Астана» и обладатель Кубка Казахстана сезона 2017 — «Кайрат».

Судейская бригада 
Матч судили арбитрская бригада во главе Артема Кучина. Боковыми судьями выступили Евгений Бельский и Айдын Тасыбаев. Обязанности резервный судьи выполнял Серик Жаппасбаев. Дополнительные ассистенты судьи Денис Измайлов и Багдат Абдуллаев.

Ход матча 
В первом тайме взятия ворот зафиксировано не было. Во второй половине встречи забитый гол Ивана Маевского вывел номинальных хозяев поля вперед. Через три минуты Марин Томасов своим ударом головой удвоил преимущества Астаны. Окончательный гол был забит Марином Томасовом, там самым оформивший дубль и доведший счет до разгромного 3:0.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Казахстана

Март 2018 года
Суперкубок Казахстана по футболу
События 4 марта
Спортивные соревнования в Астане
Европейские национальные футбольные суперкубки в сезоне 2018
Футбол в Казахстане в 2018 году